Autostrada A3 steht für:

 eine Autobahn in Albanien, siehe Autostrada A3 (Albanien)
 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A3 (Italien)
 eine frühere Autobahn in Polen, siehe Autostrada A3 (Polen)
 eine Autobahn in Rumänien, siehe Autostrada A3 (Rumänien)